Saint-Cassien (Dordogne) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Saint-Cassien (Isère) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy